Ignaz Holzbauer – compositore austriaco
 József Holzbauer – calciatore ungherese
 Wilhelm Holzbauer – architetto austriaco